Theodulf (Chur), bisschop van Chur (888-913)
Theodulfus van Lobbes (†776), abt van de Benedictijnerabdij Lobbes in Henegouwen.
 Theodulf van Orléans (760-821), Latijnse vorm Theodulfus Aurelianensis, Visigotische geleerde en dichter, raadsman van Karel de Grote, bisschop van Orléans en abt van Fleury.
 Theodulf (kluizenaar) (floruit 6e eeuw in Trier)